«Крестоносец в джинсах» (; также «Крестовый поход в джинсах») — фильм 2006 года режиссёра Бена Сомбогарта. Фильм снят по одноименной книге Теа Бекман.

Сюжет 
Главный герой фильма — подросток Дольф, член юношеской сборной Нидерландов по футболу, подводит свою команду, и они проигрывают матч бельгийцам. Зная, что его мама работает в лаборатории, где испытывают экспериментальную машину времени, он решает воспользоваться ею, чтобы вернуться на один день назад и переиграть матч. Но случайно вводит пароль доступа в область введения даты и попадает в прошлое — 1212 год.

Дольф, не успев сообразить, где он находится, подвергается нападению разбойников. Но его выручает группа юных паломников, среди которых девушка Джен — его ровесница. Они направляются к участникам детского крестового похода и Дольф, которому надо выждать двенадцать часов прежде, чем машина времени вернёт его обратно, решает временно присоединиться к ним.

Спустя двенадцать часов он возвращается к месту телепортации, но упустив свой шанс вернуться домой, Дольф возвращается к крестоносцам. В течение похода ему приходится применять смекалку и все современные знания: искусственное дыхание, карантин для больных, умение вести переговоры, знание географии.

В то время как Дольф пытается выжить сам и помочь нуждающимся, его мама старается починить сломавшуюся машину времени и вернуть сына домой. Она, узнав из древних книг, что он участник детского крестового похода, посылает ему весточку о том, что машина телепортирует его, когда он будет в Генуе. Дольф вместе с Джен в назначенное время приходят в Геную, но на них нападают и получается так, что только он один телепортируется в наше время. Дольф, уговорив маму вернуть его обратно, возвращается в прошлое, чтобы спасти Джен. Удалось ли матери забрать Дольфа и Джен, как она обещала, через три недели в Колизее, остаётся неизвестным. В конце фильма показывают, что Дольф и Джен, вернувшись в наше время сидят на стадионе среди болельщиков.

В ролях

Книга 

Фильм «Крестоносец в джинсах» — это экранизация одноименного детского романа писательницы Теа Бекман, написанного в 1973 году. Книга была переведена на множество языков, в том числе и русский.

Отличия от книги 
 В фильме Дольф случайно попадает в средневековье, ошибочно набрав на компьютере цифры. В повести он специально просит ученых, исследующих машину времени, отправить его в средние века ради эксперимента.
 В фильме главного героя спасают от нападения разбойников. В книге от разбойников спасается он сам.
 Чтобы вернуться в свою эпоху Дольфу нужно было успеть к точному времени на конкретное место. В фильме он остается в XIII веке, потому что проспал, в книге вместо него случайно отправляется другой мальчик, участник детского крестового похода.
 В книге пастушка Николаса обманывают два монаха, один из которых впоследствии раскаивается и рассказывает Дольфу о заговоре против детей. В фильме обман вершит только один монах, а в сюжете присутствует молодой священник, принимающий участие в действующих событиях, и который догадывается откуда главный герой.

Параллели с настоящей историей 
 Весной 1212 года начался Крестовый поход детей. По мнению современных исследователей, было два движения: французское и немецкое.
 Предводителем немецкой части был десятилетний бывший подпасок по имени Николас.
 К Шпайеру юные крестоносцы подошли 25 июля 1212 года.
 Согласно традиционной версии об истории похода, по прибытии в Марсель, французские паломники несколько дней молились о том, чтобы море расступилось перед ними. Наконец, местные купцы Гуго Ферреус и Гийом Поркус выделили им 7 кораблей, которые отправились не к Палестине, а в Алжир, прямо к работорговцам, с которыми сговорились марсельские купцы.

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 Официальный сайт фильма
  

Фантастические фильмы 2006 года
Приключенческие фильмы Бельгии
Приключенческие фильмы Нидерландов
Приключенческие фильмы Германии
Приключенческие фильмы Люксембурга
Экранизации романов
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы о Крестовых походах
Фантастические фильмы Бельгии
Фантастические фильмы Нидерландов
Фантастические фильмы Германии
Фантастические фильмы Люксембурга
Фильмы на английском языке
Фильмы Германии 2006 года
Фильмы Бельгии 2006 года
Фильмы Нидерландов 2006 года